

Bocaina est une municipalité de l'État du Piauí
 Bocaina est une municipalité de l'São Paulo
 Bocaina de Minas est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Bocaina do Sul est une municipalité de l'État de Santa Catarina

Homonymie de toponyme